Spitzer Berg ist der Name von Bergen (sortiert nach Höhe):

 Spitzer Berg (Mittlerer Thüringer Wald) (Spitziger Berg; 881,5 m), im Thüringer Wald, bei Zella-Mehlis, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Spitzer Berg (Thüringer Schiefergebirge) (790,3 m), im Thüringer Schiefergebirge, bei Lichte, Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, Thüringen
 Spitzer Berg (Steinwald) (725 m), im Steinwald, bei Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Spitzer Berg (Östliche Oberlausitz) (393,3 m), in der Östlichen Oberlausitz, bei Großhennersdorf, Landkreis Görlitz, Sachsen
 Spitzer Berg (Belsdorf) (127,8 m), im Flechtinger Höhenzug, bei Belsdorf, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt
Siehe auch:
 Spitzberg
 Spitzbergen
 Spitzeberg
 Spitzemberg
 Spitzenberg
 Spitzerberg
 Spitziger Berg
 Spitzlberger